Proba steht für:

 eine antike Dichterin, siehe Cento Probae
 mehrere Satelliten der ESA, siehe Proba-1, Proba-2, Proba-3 und Proba V